Laiho ist der Familienname folgender Personen:

 Alexi Laiho (1979–2020), finnischer Sänger
 Keijo Laiho, finnischer Skispringer
 Olavi Laiho (1907–1944), letzter finnischer Hingerichteter